Отставно́в — русская фамилия. Известные носители:

 Отставнов, Алексей Иванович (1905—1979) — Герой Советского Союза.
 Отставнов, Владимир Петрович (род. 1953) — советский легкоатлет-спринтер.
 Отставнов, Дмитрий Владимирович (род. 1993) — российский футболист.
 Отставнов, Максим Евгеньевич (род. 1969) — российский журналист, технический писатель, переводчик.